Cavino ima više značenja:
 Cavino, Padova
 Cavino, Venezia